Příjmení Hůla nosí více osobností:

 Alois Hůla (1919–???) – český a československý politik KSČ z Berounska, poslanec FS za normalizace
 Jan Hůla – československý sportovní střelec, mistr Evropy
 Jiří Hůla (1944–2022) – český malíř
 Josef Hůla (1873–1943) – český železniční odborník a politik, ve 30. letech čs. ministr železnic
 Karel Hůla (* 1967) – český hasič a záchranář
 Pavel Hůla (1952–2021) – český houslista a hudební pedagog
 Petra Hůlová (* 1979) – česká spisovatelka
 Václav Hůla (1925–1983) – český a československý ekonom, politik KSČ, ministr vlád ČSSR a poslanec FS za normalizace
 Zdeněk Hůla – více osob

Česká příjmení